Иван Алексеевич Корнилов (1899—1953) — советский военачальник, генерал-майор (1940), участник Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн. В 1941 году попал в немецкий плен, после войны вернулся в СССР и продолжил службу.

Биография 
Родился 14 сентября 1899 года в селе Свотиново Костромской губернии в семье пекаря. После окончания четырёхклассной сельской школы Корнилов работал пекарем и чернорабочим. 

В 1917 году был призван в Русскую императорскую армию, участвовал в боях на Западном фронте Первой мировой войны, был ранен, дослужился до звания унтер-офицера.

В октябре 1918 года Корнилов добровольно пошёл в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию. Окончил Костромские пехотные курсы в 1919 году. Принимал участие в Гражданской войне с ноября 1919 года. Был командиром взвода 1-го Туркестанского стрелкового полка и 379-го стрелкового полка 43-й стрелковой дивизии. Участвовал в боевых действиях против войск Колчака и Юденича, был ранен в ногу. 

В 1921 году окончил курсы командиров рот. С декабря 1921 года командовал ротой караульного батальона в городе Нежин. С января 1923 года — помощник командира батальона ЧОН в Виннице, с июля 1923 — командир отдельной роты ЧОН в Жмеринке. С августа 1924 года служил в 288-м стрелковом полку 96-й стрелковой дивизии: командир роты, с января 1927 — начальник полковой школы.

В 1927 году он окончил высшие командные курсы «Выстрел». С марта 1930 года Корнилов служил начальником штаба 287-го стрелкового полка 96-й стрелковой дивизии. С декабря 1932 года командовал 131-м стрелковым полком 44-й стрелковой дивизии. С мая 1938 года — помощник командира 46-й стрелковой дивизии, а с апреля 1939 года командовал 45-й стрелковой дивизией. 4 июня 1940 года ему было присвоено звание генерал-майора. 

5 апреля 1941 года он окончил Высшие академические курсы при Академии Генерального Штаба РККА, после чего получил назначение на должность командира 49-го стрелкового корпуса Киевского Особого военного округа.

В начале Великой Отечественной войны корпус Корнилова участвовал в оборонительном сражении на Западной Украине  в составе Юго-Западного фронта, понёс большие потери. В начале августа 1941 года в Уманском котле попал в окружение. В течение месяца Корнилов пытался вывести свои части на восток, но в одном из боёв получил тяжёлое ранение в грудь и был оставлен своими товарищами в одной из деревень, где Корнилова 7 октября 1941 года взяли в плен немецкие подразделения. Первоначально Корнилов лечился в немецких госпиталях в Умани и Бресте, затем был переведён в лагерь для военнопленных в польском городе Замосць. Содержался также последовательно в Хаммельбурге, Нюрнберге, Вайсенбурге. 4 мая 1945 года из крепости Вайсенбург он был освобождён американскими войсками.

Через советскую военную миссию по репатриации в Париже Корнилов был доставлен в Москву, где подвергся проверке органов НКВД. 12 января 1946 года он был восстановлен в кадрах Советской армии и направлен на учёбу на Высшие академические курсы при Высшей военной академии имени К. Е. Ворошилова. В мае 1947 года он окончил их, после чего был назначен на должность начальника военной кафедры Куйбышевского планового института. В июле 1950 года был переведён на ту же должность в Ростовском государственном университете. 17 июня 1953 года умер в Ростове-на-Дону.

Награды 
 два ордена Ленина (23.02.1941, 5.11.1946)
 два ордена Красного Знамени (6.05.1946, 20.07.1949)
 орден Красной Звезды (16.08.1936)
 медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1945)
 юбилейная медаль «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии» (1938)
 юбилейная медаль «30 лет Советской Армии и Флота» (1948)

Воинские звания 
 Полковник — 16 декабря 1935;
 Комбриг — 19 апреля 1939;
 Генерал-майор - 4 июня 1940.

Примечания

Литература 
 
 
 Пишу исключительно по памяти... Командиры Красной Армии о катастрофе первых дней Великой Отечественной войны: В 2 т. Том 2. / Сост., авт. предисл., коммент. и биогр. очерков С. Л. Чекунов. — М.: Русский фонд содействия образованию и науке, 2017. — 560 с.: ил. — ISBN 978-5-91244-208-7, 978-5-91244-209-4 (т. 1). — С.64-71 (выписка из послужного списка и отчет о действиях в первые дни Великой Отечественной войны).
 Соловьев Д. Ю. Все генералы Сталина. Том 6. — М., 2019. — С.39-40.

Участники Первой мировой войны (Россия)
Участники Гражданской войны в России
Выпускники курсов «Выстрел»
Пехотинцы Великой Отечественной войны
Командиры корпусов в Великой Отечественной войне
Высшие советские офицеры, попавшие в плен во время Великой Отечественной войны
Заключённые концлагеря Хаммельбург
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Члены КПСС
Преподаватели Ростовского государственного университета
Похороненные на Братском кладбище (Ростов-на-Дону)